El Global 6 Cycling es un equipo ciclista neozelandés del UCI Oceania Tour. Fue fundado en 2021 por el joven ciclista James Mitri, que corre en sus filas.

Plantilla 2022 

Equipos ciclistas de Nueva Zelanda